Болотниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Болотниково — село Лямбирского района Мордовии
 Болотниковское сельское поселение — входит в Лунинский район Пензенской области